Metronome steht für:

 Metronome (Band), japanische Rockband

 Metronome (Zeitschrift), US-amerikanisches Jazz-Magazin
 Metronome Records, schwedisches Musiklabel
 eine blockkettenunabhängige Kryptowährung

Siehe auch:
 Metronom (Begriffsklärung)